Oliver Wood – brytyjski kolarz
 Oliver Wood (1942–2023) – brytyjski operator filmowy
 Oliver Wood – postać z serii o Harrym Potterze